Буксир-тральщик «Цибър» () — один из тральщиков военно-морского флота Болгарии во время второй мировой войны.

История 
Буксир «» был построен в 1906 году в Германской империи.

После того, как правительство Болгарии ратифицировало принятую в 1921 году в Париже «Конвенцию об окончательном статусе реки Дунай», в соответствии с законом от 27 декабря 1922 года оно начало создание службы обеспечения судоходства на выделенном стране участке Дуная (управление службы было открыто в порту Русе).

Для создаваемой службы в 1924 году в Румынии был куплен буксир «Sandra» (в то время находившийся в порту Браила), который получил новое название — «Цибър» (в честь селения Горни Цибър на реке Цибрица), включён в состав Болгарского речного пароходства и базировался в порту города Русе.

После присоединения Болгарии к Антигитлеровской коалиции в сентябре 1944 года, буксир был мобилизован в состав военно-морского флота и переоборудован в катер-тральщик.

С января до сентября 1945 года «Цибър» принимал активное участие в разминировании русла реки Дунай — он протралил свыше 4000 миль, а кроме того, действовал в качестве буксира, выполнял сопровождение других кораблей и доставлял грузы. В это время на судне находился смешанный болгарско-советский экипаж, которым командовал мичман II ранга Иван Бодев — из прежней команды буксира «Цибър», пополненной людьми из команды болгарского портового буксира «Васил Левский» (оставленного в порту Русе по причине неисправности), а также советскими военнослужащими из Дунайской военной флотилии.

В дальнейшем, «Цибър» был демобилизован, возвращён в состав Болгарского речного пароходства и продолжил работу в качестве буксира.

Описание 
Корабль представлял собой 106-тонный паровой однотрубный буксир с металлическим корпусом, оснащённый контактным тралом.

Память 
В честь буксира-тральщика «Цибър» были позднее названы два других корабля военно-морского флота Болгарии:
 тральщик «Цибър» (миночистач «Цибър») — 244-тонный советский базовый тральщик проекта 257Д, принятый на вооружение в 1970 году и исключённый из состава флота в 2004 году
 тральщик «Цибър» (минен ловец «Цибър») — 528-тонный тральщик класса «Tripartite» 1987—1989 гг. постройки (бывший тральщик M922 «Myosotis» военно-морских сил Бельгии, в 2004 году принятый на вооружение болгарского флота).

Примечания

Литература и источники 
 Георги Антонов. Българският военноморски флот през Отечествената война 1944—1945 г., Варна, издателство «Георги Бакалов», 1985.
 Илия Тодоров. Българските военни кораби 1879—2002. София, издателство «Еър Груп 2000» ООД, 2003.

Тральщики Болгарии